Julodis — рід жуків родини златок (Buprestidae).

Поширення 
Рід поширений в Євразії та Африці, зокрема в Європі відомо 6 видів.

Опис 
Види роду легко ідентифікуються за короткою конічною формою тіла та металевим кольором з рядами білих плям на надкрилах. Плями складаються з густо волосистих ділянок. У деяких видів волоски можуть мати форму пензля. Волосисті ділянки також можуть зливатися, утворюючи смуги, паралельні шву надкрил.

Види

Примітки 

Златки
Роди златок